Rabaçal pode ser:

 Rabaçal (Madeira) - Madeira, Portugal
 Rabaçal (Mêda) - freguesia no concelho de Mêda, Portugal
 Rabaçal (Penela) - freguesia no concelho de Penela, Portugal
 Rio Rabaçal - rio do Nordeste Transmontano, Portugal

Desambiguação